Андрузский — фамилия. Известные носители:
 Андрузский, Анастасий Палладьевич (1872 — 1938) — фотограф, владелец фотоателье в Кунгуре.
 Андрузский, Георгий Львович (1827 — ?) — общественно-политический деятель, учёный, поэт, член Кирилло-Мефодиевского братства.
 Андрузский, Дмитрий Васильевич (1814—1880) — российский гравёр на меди.
 Андрузский, Павел Владимирович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8640; 26 ноября 1851.
 Андрузский, Христофор Владимирович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8721; 26 ноября 1851.